Ла Лира има више значења:

 Ла Лира (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Лира (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику